Horicon kan syfta på:

 Horicon, New York
 Horicon, Wisconsin